Resultados do 45ème Tour de Corse.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

Franca